Ciampini ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Giustino Ciampini (1633–1698), italienischer Geistlicher, Historiker und Christlicher Archäologe
 Raffaele Ciampini (1895–1976), Historiker